Physa nuttalli är en snäckart. Physa nuttalli ingår i släktet Physa och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
nuttalli